McAulay ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara McAulay (1929–2020), australische Wasserspringerin
 Terry McAulay (* 1959), US-amerikanischer American-Football-Schiedsrichter